Tamina peut désigner :
 Tamina, un entremets algérien ;
 Tamina, un ancien canot de sauvetage de mer de la Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ;
 Tamina, une rivière suisse du canton de Saint-Gall affluent du Rhin ;
 Pont de la Tamina, un pont routier franchissant la rivière Tamina en Suisse ;
 Tamina (1978-), une catcheuse américaine.